Brachygeraeus är ett släkte av skalbaggar. Brachygeraeus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Brachygeraeus